Babrowiczy – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Babrowiczy – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kalinkowickim
 Babrowiczy – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim
 Babrowiczy – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie hłuskim
 Babrowiczy – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim